Dit is de wereldranglijst voor mannen van april 2016 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 7 april 2016.

Mannen 04